Barnes est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Albert C. Barnes (1872-1951), collectionneur d'art américain ;
 Allius Barnes (né en 1999), acteur américain
 Austin Barnes (né en 1989), joueur de baseball américain ;
 Barry Barnes (né en 1943), professeur britannique de sociologie ;
 Barry K. Barnes (1906-1965), acteur britannique ;
 Ben Barnes (né en 1981), acteur britannique ;
 Berrick Barnes (né en 1986), joueur australien de rugby à XV ;
 Binnie Barnes (1903-1998), actrice américaine d'origine anglaise ;
 Brandon Barnes (né en 1986), joueur américain de baseball ;
 Brenda Barnes (1953-2017), femme d'affaires américaine ;
 Brian Barnes (né en 1967), joueur américain de baseball ;
 Cayla Barnes (née en 1999), joueuse de hockey sur glace américaine ;
 Charles Reid Barnes (1858-1910), botaniste américain ;
 Chris Barnes (né en 1966), chanteur américain de Death metal ;
 Christopher Daniel Barnes (né en 1972), acteur américain ;
 Christopher R. Barnes (1940-), paléontologue canadien ;
 Daniela Barnes (née en 1965), nom véritable de l'actrice allemande Lara Wendel ;
 Danny Barnes (né en 1989), joueur de baseball américain ;
 Demore Barnes (né en 1976), acteur canadien ;
 Djuna Barnes (1892-1982), romancière, dramaturge et artiste américaine ;
 Edwin Barnes (1935-2019), prélat anglais ;
 Elisabet Barnes (née en 1977), coureuse d'ultra-trail suédoise ;
 Eric Barnes (1924-2000), mathématicien gallois-australien ;
 Ernie Barnes (1938-2009), artiste-peintre, joueur de football américain, acteur et auteur ;
 
 Giles Barnes (né en 1988), footballeur anglais ;
 Harrison Barnes (né en 1992), joueur américain de basket-ball ;
 Helen Barnes (1895-1925), actrice américaine de comédie musicale ;
 Jacob Barnes (né en 1990), joueur de baseball américain ;
  
 Jeff Barnes (né en 1964), coureur cycliste canadien ;
 Joanna Barnes (1934-2022), actrice et romancière américaine ;
 
 Jonathan Barnes (né en 1942), historien de la philosophie anglais ;
 Joselpho Barnes (né en 2001), footballeur ghanéen ;
 Joshua Barnes (1654-1712), helléniste anglais ;
 Joslyn Barnes (19?-), productrice et réalisatrice américaine ;
 Julian Barnes (né en 1946), écrivain anglais ;
 Keith Barnes (1934-1969), poète anglais ;
 Ken Barnes (1929-2010), footballeur anglais ;
 Kirsten Barnes (née en 1968), rameuse d'aviron canadienne ;
 Lanny Barnes (née en 1982), biathlète américaine ;
 Lee Barnes (1906-1970), athlète américain ;
 Linda Barnes (1949-), auteur américain de roman policier ;
 Matt Barnes (né en 1980), joueur américain de basketball ;
 Matt Barnes (né en 1990), joueur américain de baseball ;
 Melody Barnes (née en 1964), avocate américaine ;
 Nicky Barnes (1933-2012), ancien baron de la drogue newyorkais ;
 Paddy Barnes (né en 1987), boxeur irlandais ;
 Patrice Barnes, femme politique canadienne en Ontario ;
 Paul J. Barnes (1919-1983), acteur et annonceur radiophonique américain ;
  (1931-2004), scénariste britannique ;
 Peter Barnes (né en 1957), footballeur anglais ;
  (1925-2006), chanteur américain (The Moonglows) ;
 Rayford Barnes (1920-2000), acteur américain ;
 Randy Barnes (né en 1966), athlète américain ;
 
 Roosevelt « Booba » Barnes (1936-1996), chanteur, guitariste et harmoniciste de blues américain ;
 Scott Barnes (né en 1987), joueur de baseball américain ;
 Scottie Barnes (né en 2001), joueur de basket-ball américain ;
 Steven Barnes (né en 1952), écrivain américain de science-fiction ;
 Sue Barnes (née en 1952), femme politique canadienne ;
 Stuart Barnes (né en 1962), joueur anglais de rugby à XV ;
 T. Roy Barnes (1880-1937), acteur anglais ;
 Thomas Wilson Barnes (1825-1874), joueur d'échecs britannique ;
 Wayne Barnes (1979-), arbitre international anglais de rugby à XV ;

Toponyme 

 Barnes, banlieue de Londres ;
 Barnes, localité de Nouvelle-Galles du Sud en Australie ;
 Barnes Municipal Airport, aéroport situé à Westfield dans le comté de Hampden dans le Massachusetts aux États-Unis ;
 Barnes City, ville de l'Iowa aux États-Unis ;
 Barnes, une municipalité américaine du comté de Washington au Kansas ;
 Le mont Barnes-Pauze, dans les monts Torngat au Canada.

Société 
 Barnes Group Inc., société publique américaine listée au NYSE, spécialisée dans l'aérospatial, la production industrielle, et la logistique.
 Barnes International, société spécialisée dans l'immobilier de luxe

Divers 
 Barnes & Noble, un des plus gros libraires aux États-Unis.

Patronyme anglais